Aalborg Universitet, een publieke universiteit in de Deense stad Aalborg
 Academy of Art University, een particuliere kunstacademie in de Amerikaanse staat Californië
 Association of American Universities, een organisatie van onderzoeksuniversiteiten in de Verenigde Staten
 Universiteit van Addis Abeba (Engels: Addis Abeba University), een universiteit in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië
 Vereniging van Afrikaanse Universiteiten (Engels: Association of African Universities), een samenwerkingsverband tussen instellingen voor hoger onderwijs in Afrika